(« lézard d'Ada ») est un genre éteint de dinosaure théropode qui vivait en Mongolie (Bayanhongor) à la fin du Crétacé, il y a 75 Ma. Il fut découvert en 1977. Une seule espèce est connue : .

Généralités 
 Son nom signifie lézard d’Ada ou reptile diable
 Époque : Crétacé (- 144 à - 65 Ma)
 Taille :  de long,  de haut, 
 Habitat : Asie
 Régime alimentaire : carnivore.

Anatomie 
Comme chez d’autres dromaeosaures, l'os de la hanche ressemble plus à celui d'un ornithischien qu'à celui d’un saurischien. Adasaurus possédait une griffe postérieure semblable à un cran d'arrêt mais plus petite que celle de Deinonychus et de Velociraptor.

Inventaire des fossiles retrouvés 
 GI 100/20 : un crâne incomplet, ilion (); pubis (), ischion ().
 GI 100/51 : os des jambes, phalanges, griffes.

Classification 
Kansaignathus a été placé comme membre basal de la sous-famille Velociraptorinae par Averianov & Lopatin en 2021. Leur cladogramme est présenté ci-dessous :

Voir aussi 
 la liste de dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 

Dinosaure de la Formation de Nemegt
Genre de cœlurosauriens non aviens (nom scientifique)
Dromaeosauridae